El epónimo Domeyko se debe al geólogo polaco-chileno Ignacio Domeyko, y se emplea en:

 Domeyko es una localidad chilena de la comuna de Vallenar, en la Región de Atacama.
 Cordillera Domeyko es una cadena montañosa de los Andes situada en el norte de Chile.
 (2784) Domeyko es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter.
 Centro de Formación Técnica Ignacio Domeyko es una institución educativa perteneciente a la Universidad de La Serena.
 Domeykosaurus es el nomen nudum propuesto para un género no descrito de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a finales del período Cretácico, hace 85-65 millones de años, en lo que hoy es el norte de Chile.
 Haplopappus domeykoi es una especie de plantas fanerógamas perteneciente a la familia Asteraceae.
 Delphinus domeykoi es un género extinto de delfín proveniente del delphinus.